Танки́ст — просторечие, член экипажа танка или военнослужащий в танковых войсках.
 «Танкист» — военный журнал, печатный орган Народного Комиссариата обороны СССР (НКО СССР), Министерства обороны СССР (МО СССР).
 «Танкист» — проект советских десантных катеров середины XX века.

Фильмы: 
 «Танкисты» — советский фильм 1939 года
 «Танкистка» — американский кинофильм 1995 года.
 «Танкист» — российско-белорусский 4-серийный фильм 2016 года.

См. также 
 Танкист-ас — мастер танкового боя.

 «» — британский комикс 1988 года.